Athanasios Aggelopoulos – teologo greco
 Panagiōtīs Aggelopoulos – imprenditore greco
 Theodoros Aggelopoulos – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco
 Vasilīs Aggelopoulos – calciatore greco